Der Suzuki SX4 ist ein Pkw des japanischen Automobilherstellers Suzuki, der zwischen 2006 und 2014 in zwei Karosserieversionen gebaut wurde.

Geschichte 
Der SX4 wurde der Nachfolger des Kompaktklasse-Modells Suzuki Liana sowie des Kompakt-SUV Suzuki Ignis.

Diese zwei Ausrichtungen spiegeln sich im SX4 wider, von dem es drei Versionen gibt. Neben den üblichen Formen als fünftüriges Steilheck und viertüriges Stufenheck gibt es einen auf dem Steilheck basierenden Crossover.

Die Crossover-Variante wurde zuerst in Deutschland zuerst eingeführt und am offensivsten vermarktet; produziert wurde sie zusammen mit dem baugleichen Fiat Sedici bei Magyar Suzuki in Ungarn. Dieser SX4 soll eine Verbindung zwischen Limousine und Offroadfahrzeug darstellen. Dementsprechend ist der Wagen wahlweise mit zuschaltbarem Allradantrieb (i-AWD) erhältlich.

Die Premiere des Suzuki SX4 fand auf dem 76. Genfer Auto-Salon statt. Der Verkaufsstart in Deutschland war im Juni 2006.

Angetrieben wird der SX4 wahlweise von einem 1,5-Liter-Ottomotor (Kraftstoffart Super bleifrei), der 73 kW (99 PS) leistet, einem 1,6-Liter-Ottomotor (Kraftstoffart Super bleifrei) mit 79 kW (107 PS) oder einem 1,9-Liter-Common-Rail-Dieselmotor mit 88 kW (120 PS). Der Kohlendioxidausstoß liegt zwischen 162 g/km und 185 g/km. Sowohl der serienmäßig mit einem Partikelfilter ausgestattete Diesel als auch die Ottomotoren erfüllen die Euro-4-Norm.

Für den nordamerikanischen Markt gibt es einen Ottomotor mit 2,0 Liter Hubraum und 112 kW (152 PS).

Auf dem 77. Genfer Auto-Salon wurde die Stufenheckvariante des SX4 vorgestellt, die im Oktober 2007 auf dem europäischen Markt erschien. In China war diese Karosseriebauform bereits gleichzeitig mit der Markteinführung des Steilhecks erhältlich. Die Common-Rail-Dieselmotoren stammen von Fiat, die Ottomotoren von Suzuki.

Modellpflege 
Wenige Wochen nach dem baugleichen Fiat Sedici wurde auch der SX4 im Spätsommer 2009 leicht verändert. Im Rahmen dieser Modellpflege wurde die Frontpartie überarbeitet und erhielt einen neuen Stoßfänger, der eine Querlamelle weniger hat, sowie einen leicht abgeänderten Kühlergrill und kleinere Nebelscheinwerfer. Bei den angebotenen Motoren war nach wie vor der 1,6-Liter-Ottomotor „M16a“ erhältlich. Fortan leistete er 88 kW (120 PS), was einen Leistungszuwachs von 13 PS bedeutet.

Der bisherige 1,9-Liter-Diesel wurde durch einen 2,0-Liter-Diesel mit 99 kW (135 PS) ersetzt. Außerdem erfüllen seitdem alle Modelle die Euro-5-Abgasnorm. Das überarbeitete Modell wurde auf der IAA 2009 präsentiert und war seitdem in Deutschland erhältlich. Der SX4 hatte in allen Ausstattungslinien serienmäßig das Komplettpaket an Airbags, bestehend aus Fahrer- und Beifahrerairbag, Seiten- und Windowbags sowie Seitenaufprallschutz. Die Version mit zuschaltbarem Allradantrieb (i-AWD) hatte Kunststoffbeplankungen, Unterfahrschutz, eine Dachreling und erhöhte Bodenfreiheit.

Mitte 2014 lief die Fertigung aus, doch bis Sommer 2015 waren noch Lagerfahrzeuge erhältlich. Der Nachfolger erschien schon im Herbst 2013 als SX4 S-Cross.

Motorisierungen 

 i-AWD = Intelligent All-Wheel-Drive System

Zulassungszahlen 
Zwischen 2006 und 2015 sind in der Bundesrepublik Deutschland 52.303 Suzuki SX4 neu zugelassen worden. Mit 8.067 Einheiten war 2009 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Weblinks

Einzelnachweise 

Sport Utility Vehicle
Fahrzeug der Kompaktklasse
Limousine
Kombi